Гера́нь, или жураве́льник () — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах). Цветки имеют пять лепестков и окрашены в белый, розовый, фиолетовый или синий цвет, часто с характерными прожилками.

Ряд видов культивируется. Размножение полузрелыми черенками летом, семенами или делением осенью или весной.

Название 

Название рода произошло от  — «журавль»: плодики герани напоминают клюв журавля.

В Германии герань называют , что переводится как «аистиный нос», в Англии и США — , «журавельник».

В русскоязычном обиходе геранью часто ошибочно называют Пеларгонию — другой род из того же семейства Гераниевые.

Ботаническое описание 

Листья на черешках, рассечены весьма различно, пальчатораздельные или пальчатолопастные, редко перистые с тремя—пятью листочками. Листья многих видов мягковолосистые.

Цветоносы с одним—тремя цветками. Цветки правильные, крупные и красивые, из пятилистной распростёртой чашечки и пяти одинаковых почти круглых лепестков венчика, тоже распростёртых почти в плоскость; окраска их белая, пурпурная, синяя и фиолетовая разных оттенков. Тычинок десять, обычно все с пыльниками.

Плод представляет собой модифицированную коробочку с сохраняющимися чашелистиками — стеригму, которая раскрывается от нижней части к верхней.

Виды 

На территории России насчитывается до 40 видов. Чаще всего в северной и средней России встречаются:
  — со светло-фиолетовыми цветками.
  — с пурпуровыми цветками.
  — с маленькими лапчатыми листьями и кроваво-красными цветками. Растёт по открытым склонам, луговым степям, опушкам, особенно на известняках, в остепнённых борах.
  — с мелкими бледно-лиловыми цветками. Широко распространённое растение, встречающееся вдоль дорог, по окраинам полей, в садах, в посевах.
  распространена в умеренной зоне северной части Тихого океана.

Экология 
Герани поедаются личинками некоторых видов чешуекрылых, в том числе златогузкой, тонкопрядом хмелевым и . По крайней мере у нескольких видов герани обнаружена гинодиэция: на одном растении встречаются женские и обоеполые цветки. Вид  считается .

В культуре 
В Европе герань была введена в культуру в XVII веке; в России появилась в начале XVIII века и получила широкое распространение в начале XIX века, когда русские ботаники начали активное изучение флоры Кавказа.

Распространённые в культуре и устойчивые к климатическим условиям средней полосы России виды:
 Высокие герани (достигающие высоты 50 см и более)
 Geranium palustre — Герань болотная
 Geranium ×magnificum — Герань великолепная
 Geranium ibericum — Герань грузинская
 Geranium phaeum — Герань красно-бурая
 Geranium sanguineum — Герань кровяно-красная
 Geranium sylvaticum — Герань лесная
 Geranium pratense — Герань луговая
 Geranium psilostemon — Герань мелкотычинковая, или армянская
 Geranium platypetalum — Герань плосколепестная
 Geranium endressii — Герань Эндриса
 Низкие герани (высота куста, как правило менее 50 см)
 Geranium himalayense — Герань гималайская, или крупноцветковая
 Geranium dalmaticum — Герань далматская
 Geranium macrorrhizum — Герань крупнокорневищная
 Geranium cinereum — Герань пепельная
 Geranium renardii — Герань Ренарда
 Geranium robertianum — Герань Роберта

Вышеперечисленные виды, за исключением герани Роберта, могут произрастать на одном месте без деления и пересадки 8—15 лет. Признаки старения (отмирание середины куста) начинают проявляться на 6—7 год.

Сроки цветения (для средней полосы России):
 Цветки распускаются в конце мая, цветение 20—30 дней: Герань крупнокорневищная, гималайская, красно-бурая, лесная.
 Цветки распускаются в середине июня, цветение 40—45 дней: Герань мелкотычинковая, грузинская, Эндриса, плосколепестная, Роберта, кровяно-красная.
 Цветки распускаются в начале июля, цветение 30—40 дней: Герань великолепная, болотная, далматская, Ренарда, луговая.
 Цветки распускаются в конце июля, цветение 30—40 дней: Герань пепельная.

Виды гераней с красивой (жёлтой или красноватой) окраской осенней листвы: Герань Роберта, грузинская, плосколепестная, крупнокорневищная, мелкотычинковая. Вечнозелёные виды: Герань кровяно-красная, красно-бурая.

Светолюбивые виды: Герань великолепная, гималайская, грузинская, далматская, Эндриса, мелкотычинковая, крупнокорневищная, Ренарда, плосколепестная. Теневыносливые виды: Герань кровяно-красная, луговая, болотная. Тенелюбивые виды: Герань красно-бурая, Роберта, лесная.

Засухоустойчивые виды: Герань далматская, пепельная, Ренарда, крупнокорневищная.

Некоторые сорта гибридного происхождения 

 'Patricia'
 'Nimbus'
 'Brookside'
 'Ann Folkard'

Выращивание 
Размножение семенами и вегетативно. Семена рекомендуется высевать под зиму или в апреле. Прорастание происходит в мае. На постоянное место обычно высаживают двухлетние растения. Расстояние между кустами около 40 см.

Сортовые герани во избежание расщепления рекомендуется размножать вегетативно, посредством деления корневищ ранней весной или в конце лета.

Почва предпочтительна рыхлая, хорошо дренированная, плодородная. Большинство видов растёт на кислых, слабокислых и нейтральных почвах. Кальцефилы: Герань кровяно-красная, далматская, пепельная, Эндриса, Ренарда.

Некоторые из видов не зимостойки в холодных районах и выращиваются в специализированных садах, таких как альпинарии.

Галерея

См. также 
 Пеларгония

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Ганов А. Путеводитель по садовым гераням 
 Ганов А. Герань в дизайне сада
 Geranium Taxonomic Information System
 Герань на сайте USDA NRCS Проверено 23 сентября 2008 г.